Beaufort steht für:

 Einheit für die Windstärke, siehe Beaufortskala
 Beaufort (Käse), ein französischer Rohmilchkäse
 Beaufort (Film), israelischer Spielfilm aus dem Jahr 2007
 Beaufort (Schiff), ein deutsches Forschungsschiff
 Bristol Beaufort, ein britischer Torpedobomber
 Beaufort Motor Company, britischer Automobilhersteller
 Beaufort (Adelsgeschlecht), ein englisches Adelsgeschlecht
 Duke of Beaufort, erblicher britischer Adelstitel der Familie Somerset
 Herzog von Beaufort (Frankreich), Adelstitel
 Beaufort-Spontin, ein belgisches und österreichisches Adelsgeschlecht
 Beaufort (rheinländisch-westfälisches Adelsgeschlecht)

Beaufort ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Burg Beaufort (Libanon), Festung im Südlibanon
 Beaufortsee, Teil des Nordpolarmeers
 Beaufort-Insel in der Antarktis

in Australien:
 Beaufort (Victoria)

in Frankreich:
 Beaufort (Haute-Garonne), Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Beaufort (Hérault), ehemalige Gemeinde im Département Hérault
 Beaufort (Isère), Gemeinde im Département Isère
 Beaufort (Jura), Gemeinde im Département Jura
 Beaufort (Nord), Gemeinde im Département Nord
 Beaufort (Savoie), Gemeinde im Département Savoie
 Beaufort-Blavincourt, Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Beaufort-en-Argonne, Gemeinde im Département Meuse
 Beaufort-en-Santerre, Gemeinde im Département Somme
 Beaufort-en-Anjou, Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Beaufort-en-Vallée, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Beaufort-sur-Gervanne, Gemeinde im Département Drôme

in Luxemburg:
 Beaufort (Luxemburg)
 Burg Beaufort (Luxemburg), Burgruine

in Malaysia:
 Beaufort (Sabah)

in Südafrika:
 Beaufort West
 Fort Beaufort

in der Schweiz:
 Beaufort, Weiler der Gemeinde Saint-Prex, Kanton Waadt

im Vereinigten Königreich
 Beaufort (Wales), Community im walisischen Blaenau Gwent

in den Vereinigten Staaten:
 Beaufort (Missouri), im Franklin County
 Beaufort (New Jersey), im Essex County
 Beaufort (North Carolina), im Carteret County
 Beaufort (South Carolina), im Beaufort County
 Beaufort Estates, im Chesterfield County, Virginia
 Beaufort Farms, im Dauphin County, Pennsylvania
 Beaufort Meadows, im Carteret County, North Carolina
 Beaufort Park, im Howard County, Maryland
 Beaufort River, Fließgewässer im Beaufort County, South Carolina
 Beaufort Lake, See im Baraga County, Michigan
 Beaufort Island, Insel im Screven County, Georgia
 Beaufort County (North Carolina)
 Beaufort County (South Carolina)

im NRHP gelistete Objekte:
 Beaufort National Cemetery, in Beaufort, South Carolina, ID-Nr. 97001208

Beaufort ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Beaufort (1683–1743), deutscher Generalmajor
 Carel Godin de Beaufort (1934–1964), niederländischer Rennfahrer

 Éric de Moulins-Beaufort (* 1962), französischer Geistlicher, Erzbischof von Reims
 Eustache de Beaufort (1636–1709), französischer Adliger, Zisterzienserabt und Ordensreformer
 Francis Beaufort (1774–1857), britischer Admiral und Hydrograf 
 Henry Beaufort (1375–1447), britischer Geistlicher, Bischof von Winchester
 Henry Beaufort, 2. Earl of Somerset († 1418), englischer Adliger 
 Henry Beaufort, 2. Duke of Somerset (1436–1464), englischer Militärbefehlshaber
 India de Beaufort (* 1987), britische Schauspielerin
 Jean Roger de Beaufort († 1391), Erzbischof von Auch und Narbonne

 Leicester Paul Beaufort (1853–1926), britischer Kolonialgouverneur
 Lieven Ferdinand de Beaufort (1879–1968), niederländischer Biologe

 Thomas Beaufort, 1. Duke of Exeter (1377–1426), Kanzler von England
 Thomas Beaufort, Count of Perche († 1431), englischer Militär während des Hundertjährigen Krieges

Siehe auch:
 Beaufort County Courthouse
 Beaufort Historic District
 Jeanneret de Beaufort
 Beauford